

Geografia
 Beal – villaggio e parrocchia civile inglese nella contea del North Yorkshire
 Béal Átha an Ghaorthaidh – villaggio della Contea di Cork, in Irlanda
 Béal an Mhuirthead o  Belmullet – paese della Contea di Mayo, in Irlanda

Persone
 Al Beal (1958) – ex cestista statunitense, professionista in Italia
 Bradley Beal (1993) – cestista statunitense
 Frank Beal (1862-1934) – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Jermaine Beal (1987) – cestista statunitense
 Nick Beal (1970) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo britannico
 Phil Beal (1945) – ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista

Altro
 Ally McBeal – serie televisiva statunitense 
 Beal & Bunker – azienda statunitense di trasporto marittimo
 Congettura di Beal – congettura della teoria dei numeri